Morten Olsen (1949-), footballeur danois.
 Morten Olsen (1984-), handballeur danois.